Welshe hockeyploeg (mannen), de nationale mannenploeg die Wales vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey
 Welshe hockeyploeg (vrouwen), de nationale vrouwenploeg die Wales vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey